Carigiet ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Carigiet (1902–1985), Schweizer Künstler, Illustrator und Kinderbuchautor
 Erwin Carigiet (* 1955), Schweizer Sozialrechtler
 Zarli Carigiet (1907–1981), Schweizer Schauspieler und Kabarettist